Kirschen steht für:
 ein polnisches Dorf in Schlesien, siehe Wiśnicze
 einen Fluss in Russland (), siehe Kirschen (Fluss)

Kirschen ist der Familienname folgender Personen:
 Kim Kirschen (* 1996), deutsche Florettfechterin
 Leonard Kirschen (1908–1983), rumänisch-britischer Journalist
 Siegfried Kirschen (* 1943), deutscher Fußballfunktionär und ehemaliger Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Kirsche – Begriffsklärungsseite